Itajaí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Itajaí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Itajaí (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina